The Bluffer – film del 1919 diretto da Travers Vale
The Bluffer – cortometraggio del 1930 diretto da Mack Sennett